Wanessa Pires Garcia Vidal é uma professora e autora de livros didáticos brasileira.

É licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), especialista em Avaliação Educacional e Mestre em Educação também por essa instituição. Atuou como professora de Educação Infantil e do Ensino Fundamental na rede particular do estado do Paraná.

Atualmente dedica-se à autoria de livros didáticos de Geografia para o Ensino Fundamental e Médio.
Livros de sua autoria em conjunto com outros autores: Geografia Espaço e Vivência Fundamental II (Editora Saraiva); A Escola é Nossa Geografia Fundamental I (Editora Scipione); Novo Olhar Geografia Ensino Médio (Editora FTD).

Professores do Brasil
Alunos da Universidade Estadual de Londrina